Dieser Artikel behandelt die Bilanz von Paris Saint-Germain im Europapokal.

 UEFA Super Cup

Quelle: Pokalhistorie auf transfermarkt.de

Einzelnachweise 

Paris Saint-Germain
Fußball-Europapokal